

Населені пункти та їхні частини

 Хросьниця — село в гміні Єжув-Судецький Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хросьниця — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Хросьниця — лісова осада в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Примітки